Веснівка (Maiánthemum) — рід трав'янистих багаторічних рослин родини Холодкові (Asparagaceae).
 Веснівка дволиста — вид роду Maiánthemum.
 «Веснівка» — аматорський жіночий хор української діаспори Канади.

Топонім 
 Веснівка — село Козівського району Тернопільської області.
 Веснівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці.